Janowiec Kościelny (plaats), plaats in Polen
 Janowiec Kościelny (gemeente), gemeente in Polen